Tomasz Chmielewski (ur. 1767, zm. 1844) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski
 Tomasz Chmielewski (ur. 1974) – polski naukowiec, profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.
 Tomasz Chmielewski (ur. 1983) – polski pięcioboista nowoczesny, medalista mistrzostw Europy i Polski